«Look Sharp!» — другий студійний альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 1988 року.

Списки композицій 

Оригінальний CD

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Roxette
Англомовні музичні альбоми